De Michele – cognome italiano
Ettore De Michele (1890-1991) – dirigente sportivo, arbitro di calcio e calciatore italiano
Gabriel De Michèle (1941) – calciatore francese
Gerardo De Michele (1917-1995) – medico e politico italiano
Girolamo De Michele (1961) – scrittore italiano
Luigi De Michele (1903-1976) – avvocato e politico italiano
Saverio De Michele (1923-2021) – politico italiano
Stefania De Michele (1971) – cestista, giornalista e conduttrice televisiva italiana

Pagine correlate
De Micheli
De Michelis
Demichelis
Di Michele